Кадерејта Хименез има више значења:

 Општина Кадерејта Хименез (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кадерејта Хименез (Кадерејта Хименез, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику